Erasmo Marotta (1576-1641), compositeur italien ;
 Giuseppe Marotta (né en 1957), dirigeant sportif italien ;
 Jerry Marotta (né en 1959), musicien américain ;
 Rick Marotta, compositeur, acteur et producteur américain.